De wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal 2005 was de tiende editie van de Johan Cruijff Schaal en werd gespeeld op 5 augustus 2005 in de Amsterdam ArenA te Amsterdam. Het duel, bijgewoond door 32.000 toeschouwers, ging tussen landskampioen en bekerwinnaar PSV en Ajax. Scheidsrechter was Jan Wegereef.

Wedstrijd

Wedstrijddetails

Supercup voetbal Nederland
Voetbal in 2005
PSV
AFC Ajax
Sportevenement in Amsterdam